Серченков — русская фамилия.